Николай Алексеевич Заборовский (род. 19 декабря (по паспорту 29 декабря) 1926 года в с. Забаровка) — советский и украинский поэт, краевед.

Биография 
Родился Николай Заборовский 19 декабря 1926 года в селе Забаровка. Отец Алексей Трофимович работал на железной дороге, мать Ефросинья Андреевна — на заготовке зерна. В мае 1941 года окончил семь классов, а в июне началась война, потом — оккупация. После освобождения Корюковского района несколько месяцев был рабочим ремонтной бригады по восстановлению железнодорожного пути. 

В декабре 1943 года его призвали в армию, участник Великой Отечественной войны, также участвовал в боях против японских войск, имеет награды. 

До 1950 года служил на Дальнем Востоке, в Приморье. 

После демобилизации, в 1956 году начал работать учителем в селе Забаровка. Женился, родились дочери Людмила и Елена. Окончил Прилукское педучилище, исторический факультет Харьковского государственного университета. 45 лет Николай Заборовский преподавал историю, географию, рисование, черчение в забаровской школе. В настоящее время не работает из-за возраста и состояния здоровья.

Творчество 
Первые стихотворные работы Заборовского пришлись ещё на школьные годы. Поэмы, стихи, баллады, юморески печатаются в районной и областной прессе. К его стихам писали музыку композиторы А. Сухонос, Я. Коваленко. В 2003 году был издан первый поэтический сборник под названием «Река жизни не имеет берегов». А со временем ещё ряд книг о родном селе и родной природе, родительской мудрости и нежности материнской души. Всего в творчестве автора семь книг, среди них: «Забаровка. Очерки о селе и его людях» (2008), «Венок жизни и памяти» (2008), «Огненные годы» (2005), «Крылья любви» (2009), «Дивосвит» (2010), «Река жизнь не имеет берегов» (2003). Последней вышла в свет книга «На грани века» (2013). В своих сборниках он рассказывает обо всём пережитом и увиденном.

Работы 
 Заборовський М. О. Вінок життя і пам’яті / М. Заборовський. — Городня, 2008. — 47 с.
 Заборовський М. О. Вогняні роки: [спогади, поезія] / М. Заборовський. — Корюківка, 2005. — 96 с.
 Заборовський М. О. Дивосвіт: [поезії] / М. Заборовський. — Мена: «Домінат», 2010. — 104 с.
 Заборовський М. О. Забарівка: [нариси про село і його людей] / М. Заборовський. — Городня, 2008. — 56 с.
 Заборовський М. О. Крила любові: [поезії, пісні] / М. Заборовський. — Чернігів: Чернігівські обереги, 2009. — 120 с.
 Заборовський М. О. Ріка життя не має берегів: [вибране] / М. Заборовський. — Чернігів, 2003. — 120 с.

Примечания

Литература 
 Божок В. Берег його любові: [«Ріка життя не має берегів» М. Заборовського] / В. Божок // Маяк. — 2003. — 15 листоп. — С. 3.
 Божок В. Нова книга ветерана: [«Дивосвіт» М. Заборовського] / В. Божок // Деснянська правда. — 2010. — 4 травня. — С. 4.
 Гончар О. У сивій пам’яті — той цокіт юних літ… [спогади М. Заборовського] / О. Гончар // Маяк. — 2013. — 21 груд. — С. 7.
 Заборовський М. Шістдесят п’ять мирних літ: [спогади ветерана М. Заборовського] / М. Заборовський // Маяк. — 2010. — 4 верес. — С. 6.
 Рубей Н. «На грані віку»: [нова книга нашого земляка М. Заборовського] / Н. Рубей // Маяк. — 2013. — 7 верес. — С. 9.
 Рубей Н. Щедра осінь Миколи Заборовського: [в оселю ветерана війни і праці із забарівки М. Заборовського «прийшов» природний газ] / Н. Рубей // Маяк. — 2011. — 29 жовт. — С. 4.
 Халіман І. Нова книга нашого земляка: ["Забарівка: нариси про село і його людей "] / І. Халіман // Маяк. — 2008. — 7 черв. — С. 4.
 Шматок З. У добру путь, світла книжечко: [«Ріка життя не має берегів» М. Забаровського] / З. Шматок // Маяк. — 2003. — 22 листоп. — С. 2.

Выпускники Харьковского университета
Участники Русско-японской войны